Maisenberg ist der Ortsname von:

 Maisenberg (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Maisenberg (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Maisenberg (Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith), Ortsteil von Gutenberg-Stenzengreith, Bezirk Weiz, Steiermark

Weiterhin ist es der Familienname von:

 Oleg Maisenberg, russischer Pianist und Professor an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien
Siehe auch:
 Maisberg
 Meisenberg
 Maisenburg